Сан-Теодоро () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія,  провінція Мессіна.
 Сан-Теодоро () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі.